Marie Alexandra Bádenská (Marie Alexandra Thyra Victoria Louise Carola Hilda; 1. srpna 1902 – 29. ledna 1944) se sňatkem stala hesenskou princeznou.

Rodina 
Marie Alexandra se narodila jako jediná dcera Maxmiliána Bádenského a Marie Luisy Hannoverské. Jejími prarodiči z otcovy strany byli Vilém Bádenský a Marie Maximilianovna z Leuchtenbergu, dcera Maximiliana de Beauharnais a velkokněžny Marie Nikolajevny.

Princezna Marie Luisa Hannoverská, její matka, byla dcerou Ernesta Augusta Hannoverského, dědice anektovaného Hannoverského království.

Manželství 
17. září 1924 se Marie Alexandra provdala za prince Wolfganga Hesenského.

Princezna Marie Alexandra zemřela při útoku United States Army Air Forces na Frankfurt nad Mohanem 29. – 30. ledna 1944 za druhé světové války. Ona a dalších sedm žen, humanitárních pracovnic, zemřely, když se sklep, do něhož se uchýlily, zhroutil pod vahou budovy. Tělo Marie Alexandry bylo sotva rozpoznatelné.

Wolfgang Hesenský se po její smrti již neoženil.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. srpna
Narození v roce 1902
Úmrtí 29. ledna
Úmrtí v roce 1944
Zähringenové
Hesensko-Kasselští
Bádenské princezny
Úmrtí ve Frankfurtu nad Mohanem
Ženy